Alunizaje puede referirse a:

 El alunizaje, o descenso de una nave sobre la superficie de la Luna;
 La actividad delictiva también llamada alunizaje, que consiste en empotrar un automóvil contra el cristal (luna) del escaparate de un establecimiento comercial para acceder a su interior.